Erna Leonhard steht für

 Erna Feld (1893–1943), deutsche Rezitatorin, Hörfunkautorin und Schauspielerin
 Erna Leonhard (Verlegerin) (1897–1970), deutsche Verlegerin (Deutsche Buchgemeinschaft)